Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1948 w Sankt Moritz został rozegrany 2 lutego. Zawody odbyły się na trasie Corviglia na stokach Piz Nair. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Henri Oreiller, srebro wywalczył Austriak Franz Gabl, a brąz ex aequo zdobyli Szwajcarzy: Karl Molitor i Rolf Olinger. Zjazd jako osobna konkurencja pojawi się w programie olimpijskim po raz pierwszy w historii. Wyniki były także przeliczane na punkty do kombinacji.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948